Mont d'Or peut désigner :

Toponymes 
 le mont d'Or, sommet du Jura et point culminant du département du Doubs en France
 le Mont d'Or ou Vacherin Mont d'Or, fromage français et suisse du Jura
 le tunnel du Mont-d'Or, tunnel franco-suisse de la ligne de chemin de fer de Dijon à Vallorbe
 le mont d'Or, un sommet des Préalpes vaudoises dans le canton de Vaud en Suisse
 le mont d'Or, une colline de la ville de Manosque, dans les Alpes-de-Haute-Provence en France
 Mont d'Or, ancien nom du monastère et de la commune de Saint-Thierry près de Reims dans la Marne en France
 les monts d'Or, ou le mont d'Or, massif montagneux au nord de Lyon, en bordure de Saône, en France
 l'Aqueduc des monts d'Or, aqueduc romain qui recueillait les eaux du massif des Monts d'Or.*
Mont d’Or ou Mont-Dore, quartier et cimetière d’El Biar (Alger)

Communes 
Mont-d'Or apparaît dans les noms de plusieurs communes françaises : 
du Doubs :
 Longevilles-Mont-d'Or
et du Rhône :
 Champagne-au-Mont-d'Or
 Collonges-au-Mont-d'Or
 Couzon-au-Mont-d'Or
 Curis-au-Mont-d'Or
 Poleymieux-au-Mont-d'Or
 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
 Saint-Didier-au-Mont-d'Or
 Saint-Germain-au-Mont-d'Or
 Saint-Romain-au-Mont-d'Or

Voir aussi 
 Monte d'Oro, sommet en Corse